Беляиха — название населённых пунктов.

Россия 
 Беляиха — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Беляиха — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.